El término Galítsino (en kazajo y ) puede referirse a:

Galítsino (Kazajistán Occidental), localidad de la provincia de Kazajistán Occidental.
Galítsino (Kazajistán Septentrional), localidad de la provincia de Kazajistán Septentrional.

Galítsino (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Galítsino (Stávropol), localidad del krai de Stávropol.
Galítsino (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk.
Galítsino (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl.